Paul Murphy, homme politique britannique (né en 1948) ;
 , musicien américain (né en 1949) ;
 Paul Murphy, homme politique irlandais (né en 1983) ;
 Paul Murphy, acteur, réalisateur et directeur de la photographie.